Новодворки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новодворки — деревня в Клецком районе Минской области.

Россия 
 Новодворки — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Новодворки — деревня в Ефремовском районе Тульской области.